Mit Identitätsprinzip wird bezeichnet:

 Identitätsprinzip nach Riebel in der Kostenrechnung
 Identitätsprinzip (Webanwendungen) in der Informatik
 Identitätsprinzip von Leibnitz in der Logik, siehe Identität (Logik)
Identitätsprinzip der Funktionentheorie, siehe Identitätssatz